François Kamano – calciatore guineano
 Hiroshi Kamano – giocatore di baseball giapponese
 Stacy Kamano – attrice statunitense